Ив Арден (;  — ) настоящее имя — Юнис Мэри Кэденс () — американская актриса, обладательница премии «Эмми», а также номинантка на «Оскар» в 1946 году.

Биография

Карьера 
Ив Арден (урождённая Юнис Мэри Кэденс) родилась 30 апреля 1908 года в небольшом городе Милл-Валли в Калифорнии в семье Люсиль и Чарльза Кэденсов, которые развелись когда она была ещё ребёнком. В 16 лет Юнис бросила школу и вступила в одну из театральных трупп. В 1929 году она дебютировала в кино в небольшой роли в фильме «Музыка любви», который стал одним из первых успешных, снятых компанией «Columbia». Её дебют на Бродвее состоялся в 1934 году в одной из постановок «Безумства Зигфелда».

Её активная карьера в кино началась в 1937 году, после роли Ив Арден в фильме «Дверь на сцену». Эта роль стала довольно успешной, после которой ей стали предлагать новые роли в кино. В последующие годы она снялась в таких популярных фильмах, как «Девушки Зигфелда» (1941) и «Девушка с обложки» (1941), с Ритой Хейворт в главной роли. В 1945 году Арден сыграла одну из самых своих знаменитых ролей — Иду Корвин в фильме «Милдред Пирс», за которую она была номинирована на «Оскар» за Лучшую женскую роль второго плана.

У актрисы также была успешная карьера на радио, где она была исполнительницей роли школьной учительницы Конни Брукс в радиопостановке «Наша мисс Брукс» с 1948 по 1957 год. Затем, с 1952 по 1956 год, она исполняла ту же роль в телевизионном сериале, за которую получила премию «Эмми», и в киноверсии в 1956 году. Этот её персонаж был настолько популярным, что в 1952 году Арден стала почётным членом Американской ассоциации образования.

Арден много снималась и на телевидении. У неё были роли в телесериалах «Колдунья», «Великие представления», «Элис» и «Лодка любви». В то же время она продолжала играть и на театральной сцене, исполнив главные роли в постановках «Хелло, Долли!» и «Тётушка Мамэ», а в 1967 году была удостоена премии Сары Сиддонс за работу в театрах Чикаго.

В 1985 году актриса опубликовала автобиографию — «Три фазы Ив». Её вклад в кино был отмечен звездой на Голливудской аллее славы по Голливуд-бульвар 6714, а за вклад в радио она введена в Радио холл славы.

Личная жизнь 
С 1939 по 1947 год Ив Арден была замужем за Недом Бергеном. В 1952 году она вышла замуж за Брукса Уэста, который умер в 1984 году. Актриса родила от Брукса четверых детей.

Умерла от рака в своём доме в Лос-Анджелесе 12 ноября 1990 года в возрасте 82 лет, похоронена на кладбище Вествуд.

Избранная фильмография

Награды 
 «Эмми» 1953 — «Лучшая актриса в комедийном сериале» («Наша мисс Брукс»)

Примечания

Ссылки 

Умершие от колоректального рака
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Девушки Зигфелда
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США